Les mots crinitus, crinita et crinitum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « qui a beaucoup de cheveux » ou « qui a une longue chevelure » (au sens propre ou au sens figuré).

 En taxonomie, les mots crinitus, crinita et crinitum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : crinitus, crinita, crinitum.
 Petrus Crinitus (1475-1507) est un érudit de la Renaissance italienne.

Notes et références 

Épithète spécifique